Чемпионат мира по лёгкой атлетике 2011 года () — 13-й чемпионат мира по лёгкой атлетике проходил с 27 августа по 4 сентября 2011 года в южнокорейском городе Тэгу. Это первый чемпионат мира в Южной Корее и третий в Азии — в 1991 и 2007 году соревнование проходило в Японии.

Выбор города 
4 апреля 2006 года ИААФ объявила, что девять стран (Марокко, Республика Корея, Объединённые Арабские Эмираты, Испания, Россия, Австралия, Швеция, Хорватия и США) представили свои заявки и объявили о заинтересованности проведения в 2011 году чемпионата мира. 1 декабря четыре города-кандидата Брисбен, Тэгу, Москва и Гётеборг, подтвердили свои кандидатуры. Гётеборг отказался в конце декабря, ссылаясь на отсутствие финансовой поддержки со стороны правительства Швеции. 27 марта 2007 года на заседании Совета ИААФ в Момбасе столицей турнира был объявлен Тэгу.

Общая информация 

Соревнования в большинстве дисциплин проходили на стадионе Тэгу, там же был старт и финиш не стадионных видов, марафона и спортивной ходьбы. В турнире приняли участие более 2000 спортсменов из 201 страны. На предыдущем чемпионате в Берлине участвовал 2101 спортсмен из 202 стран. За девять дней чемпионата было разыграно 47 комплектов наград: 24 у мужчин и 23 у женщин.

События 
 Главной сенсацией чемпионата уже во второй день соревнований стал фальстарт и последующее снятие с дистанции «быстрейшего человека вселенной», главной «звезды» лёгкой атлетики последних 4 лет, трёхкратного олимпийского чемпиона, трёхкратного чемпиона мира, четырёхкратного рекордсмена мира и фаворита на дистанции 100 м Усэйна Болта, от которого все ждали лёгкой победы и очередного рекорда. Фальстарт был столь откровенным, что виден без замедленного повтора. В отсутствие Болта, победу одержал его соотечественник, 21-летний ямайский спринтер Йохан Блейк с результатом 9,92 секунды (рекорд Болта — 9,58).
 Впервые в чемпионате мира, наравне с обычными спортсменами, участвовал атлет с физическими отклонениями. Южно-Африканский бегун на 400 м Оскар Писториус, у которого отсутствуют голени, выступал на специальных протезах. Это решение было принято Спортивным Арбитражным судом в Лозанне после долгого разбирательства, и разделило легкоатлетическую общественность на его сторонников и противников. Ранее атлет выступал на соревнованиях для спортсменов с ограниченными возможностями и выиграл все возможные титулы. В полуфинальном забеге на 400 м он занял последнее место. Также он выступил в полуфинальном забеге эстафеты 4×400 м в составе команды ЮАР, в финальном забеге не был включен в команду, однако, ему была вручена завоеванная ЮАР серебряная медаль. После завершения соревнований, Писториус заявил, что, несмотря ни на что, он удовлетворен, и что главное для него — сам факт участия в чемпионате мира.
 Сборная России по легкой атлетике выиграла девять золотых медалей и заняла второе место после сборной США в общем зачете по итогам чемпионата мира, что является лучшим результатом на чемпионатах за 20 лет.

Расписание соревнований

Результаты 
Зелёным выделены чемпионы мира, защитившие свой титул 2009 года. Красным выделены аннулированные результаты.

WR рекорд мира |
СR рекорд чемпионатов мира |
WL лучший результат сезона в мире |
NR национальный рекорд |
PB личный рекорд

Мужчины

Женщины

Медальный зачёт

Допинг-скандал 
В декабре 2012 года Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) уведомила Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА) о неблагоприятных гематологических профилях пяти ведущих ходоков России, в число которых входил Владимир Канайкин. Спустя два года, 20 января 2015 года, РУСАДА объявила о пожизненной дисквалификации Владимира Канайкина, начиная с 15 октября 2012 года, и об аннулировании его результатов, показанных за два периода: 25 января — 25 марта 2011 года и 16 июня — 27 сентября 2011 года. Нарушение антидопинговых правил было установлено на основании аномальных показателей гематологического профиля в рамках программы биологического паспорта ИААФ.

В марте 2016 года спортивный арбитражный суд удовлетворил апелляцию Международной легкоатлетической ассоциации (IAAF) и подтвердил дисквалификацию ходоков Сергея Бакулина, Ольги Каниськиной, Валерия Борчина, Владимира Канайкина, Сергея Кирдяпкина и бегуньи Юлии Зариповой. В результате данного решения Бакулин, Борчин и Зарипова были лишены наград высшего достоинства на ЧМ-2011, Канайкина лишили серебра ЧМ-2011.

В сентябре 2018 года также было объявлено об аннулировании результата Марии Абакумовой в метании копья.

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт чемпионата
 Чемпионат на официальном сайте IAAF
 Programme

Чемпионат мира по лёгкой атлетике 2011